Our Love – singolo di Donna Summer del 1980
 Our Love – album di Caribou del 2014
 Our Love – singolo degli Incubus del 2020